Der Rogers Cup 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Toronto. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 5. bis 11. August 2019 statt. Parallel dazu fanden in Montreal auch der Rogers Cup der Herren statt.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und die Paarung Ashleigh Barty/Demi Schuurs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup fand vom 4. bis 5. August 2019 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Toronto